Landhausplatz ist der Name folgender Plätze:

 Landhausplatz, frühere Bezeichnung für den Silvius-Magnago-Platz in Bozen
 Landhausplatz, frühere und umgangssprachliche Bezeichnung für den Eduard-Wallnöfer-Platz in der Innenstadt von Innsbruck
 Landhausplatz (Linz), Platz in der Innenstadt von Linz
 Landhausplatz (St. Pölten), Platz im Regierungsviertel von St. Pölten